Рід налічує 4 види риб родини цихлові.

Види
Dimidiochromis compressiceps (Boulenger 1908)
Dimidiochromis dimidiatus (Günther 1864)
Dimidiochromis kiwinge (Ahl 1926)
Dimidiochromis strigatus (Regan 1922)

Джерела

Pseudocrenilabrinae